Jeanne Behrend (1911-1988), pianiste, professeur de musique, compositrice et musicologue américaine,
 Jorg Behrend (1966-), gymnaste est-allemand,
 Marc Behrend (1961-), joueur de hockey américain,
 Tomas Behrend (1974-), joueur de tennis allemand.
Patronyme germanique
Patronyme allemand